Dvorichte peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дворище) :
Dvorichte, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Dvorichte, village bulgare de l'obchtina de Gourkovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
en macédonien (le nom étant écrit Двориште) :
Dvorichte, village macédonien de l'opchtina de Berovo.